Jordy est un terme pouvant désigner:

Pseudonyme
Jordy (né en 1988), chanteur français

Patronyme
Nicolas Louis Jordy (1758-1825), général français de la Révolution et de l'Empire
Vincent Jordy (né en 1961), évêque catholique français

Prénom
Jordy Buijs (né en 1988), footballeur néerlandais
Jordy Douglas (né en 1958), hockeyeur canadien
Jordy Nelson (né en 1985), joueur de football américain des États-Unis
Jordy Smith (né en 1988), surfeur professionnel sud-africain
Jordy Zuidam (né en 1980), footballeur néerlandais
Jordy Delem (né en 1993), footballeur français international martiniquais

Autre
Jordy and the Dixies, groupe de rock français
Jordi Cruijff (né en 1974), footballeur néerlandais